En Australie, Kalbar est un hameau de la région de la Scenic Rim.
En Indonésie, Kalbar un acronyme désignant la province de Kalimantan Barat ou "Kalimantan occidental".